Le nom de Scaliger a été porté par :
 En français, sert parfois à désigner les membres de la famille della Scala ou Scaligeri qui imposa progressivement leur seigneurie à Vérone, de 1262 jusqu'en 1387.
 Jules César Scaliger (1484 – 1558), prétendu membre de la précédente famille
 Joseph Juste Scaliger (1540 – 1609), fils du précédent

Homonymie de patronyme